Ponder (Texas)
 Winston Ponder, Nieuw-Zeelands malacoloog